Ни́цинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Слободо-Туринском районе Свердловской области. Административный центр — село Ницинское.

География 
Ницинское сельское поселение расположено в западной части Слободо-Туринского района, граничит с Байкаловским районом.

История 
Ницинское сельское поселение образовано в 2004 году в результате объединения Ницинского и Бобровского сельских советов.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МО
 На сайте правительства Свердловской области
 Устав Ницинского городского поселения
 На сайте «Геральдика Свердловской области»

Муниципальные образования Слободо-Туринского района
Сельские поселения Свердловской области